Die 1. Bundesliga Pool 2013/14 war die 24. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Poolbillard. Sie begann am 28. September 2013 und endete am 4. Mai 2014. Deutscher Meister wurde zum fünften Mal in Folge der BC Oberhausen. Mit insgesamt sechs Titeln ist er seitdem gemeinsam mit Rot-Weiß Oberhausen Deutscher Rekordmeister im Mannschafts-Poolbillard.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Einzelrangliste 
Im Folgenden sind die 22 besten Spieler der Einzelwertung angegeben.

Weblinks 
 1. Bundesliga Pool 2013/14 auf der Website der Deutschen Billard-Union

Einzelnachweise 

2013
Poolbillardveranstaltung 2013
Poolbillardveranstaltung 2014